31 county's in de Verenigde Staten:
 Washington County (Alabama)
 Washington County (Arkansas)
 Washington County (Colorado)
 Washington County (Florida)
 Washington County (Georgia)
 Washington County (Idaho)
 Washington County (Illinois)
 Washington County (Indiana)
 Washington County (Iowa)
 Washington County (Kansas)
 Washington County (Kentucky)
 Washington Parish (Louisiana)
 Washington County (Maryland)
 Washington County (Maine)
 Washington County (Minnesota)
 Washington County (Missouri)
 Washington County (Mississippi)
 Washington County (Nebraska)
 Washington County (New York)
 Washington County (North Carolina)
 Washington County (Ohio)
 Washington County (Oklahoma)
 Washington County (Oregon)
 Washington County (Pennsylvania)
 Washington County (Rhode Island)
 Washington County (South Dakota) (1883-1943)
 Washington County (Tennessee)
 Washington County (Texas)
 Washington County (Utah)
 Washington County (Virginia)
 Washington County (Vermont)
 Washington County (Wisconsin)
 Washington County (Washington D.C.) (tot 1871)